Svikke har flere betydninger:

Tekniske udtryk 
 Svikke (mølleteknik) − et teknisk udtryk for, at en vindmølle i drift tilpasses vindstyrken
 Svikke (smedeudtryk) − tilretning af hesteskosøm

Andet